Мэйсон Траффорд (; 21 августа 1986, Бойнтон-Бич, Флорида, США) — канадский футболист, защитник клуба «Кавалри».

Ранние годы 
Родился в Бойнтон-Бич, штат Флорида. В детстве переехал в Ванкувер, где и вырос. Обучаясь в средней школе, увлёкся соккером.

Юношеская и любительская карьера 
В школьные годы начал играть за клуб «Норт-Шорт Селектс». Затем под руководством Романа Тилса играл два года за сборную Британской Колумбии. Обучаясь в школе Романа Тилса, имел возможность спарринга с юношескими командами «Баварии», «Аякса», НАКа, «Мюнхена 1860». Затем играл четыре года за команду Невадского университета в Лас-Вегасе, где был капитаном команды.

Профессиональная карьера 
В 2005—2007 годах играл в молодёжном составе «Ванкувер Уайткэпс». 19 июня 2008 года Траффорд подписал контракт на один год с основным составом «Ванкувер Уайткэпс». Дебютировал за «Уайткэпс» 29 июля 2008 года в матче против «Майами Блюз», заменив Альфредо Валенте на 85-й минуте. В сезоне 2008 сыграл 14 матчей за клуб. 3 декабря 2008 года продлил контракт с командой. В 2009 году сыграл за «Ванкувер Уайткэпс» 24 матча, вместе со своим клубом дошёл до финала USL First Division, где потерпел поражение от «Монреаль Импакт».

В 2010 году играл за «Реал Мэрилэнд Монаркс».

29 августа 2010 года перешёл в финский «Мариехамн», подписав двухлетний контракт. В 2011 году провёл 28 игр за «Мариеханм», забил один гол.

17 марта 2014 года подписал контракт с клубом Североамериканской футбольной лиги «Оттава Фьюри».

4 февраля 2016 года перешёл в «Майами».

27 февраля 2019 года подписал контракт с клубом Канадской премьер-лиги «Кавалри». 13 ноября 2019 года переподписал контракт с клубом на сезон 2020. 6 ноября 2020 года продлил контракт с клубом на сезон 2021. 11 февраля 2022 года перезаключил контракт с клубом на сезон 2022. 7 апреля 2022 года был выбран новым капитаном «Кавалри».

За сборную Канады Траффорд дебютировал 26 января 2013 года в товарищеском матче со сборной Дании.

Личная жизнь 
Окончил Невадский университет в Лас-Вегасе с отличием по специальности бухгалтерский учёт и имеет степень бакалавра.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Игроки ФК «Реал Мэриленд»
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Гуйчжоу Хэнфэн»
Игроки ФК «Оттава Фьюри»
Игроки ФК «Майами»
Игроки ФК «Кавалри»